

Municípios da Espanha 
Alfara de Carles — na província de Tarragona, Catalunha

Província de Valência
Alfara de la Baronia — chamado Alfara d'Algímia no passado
Alfara del Patriarca
Algímia d'Alfara

Desambiguações de topônimos